Verdetto finale (True Believer) – film diretto da Joseph Ruben (1989)
Verdetto finale (Ricochet) – film diretto da Russell Mulcahy (1991)
Verdetto finale (Final Verdict) – film diretto da Richard Roy (2009)
Verdetto finale – programma televisivo di Rai 1 in onda dal 2008